Richard FitzAlan ist der Name folgender Personen:

* Richard FitzAlan, 8. Earl of Arundel (1267–1302), englischer Adliger
 Richard FitzAlan, 10. Earl of Arundel (1313–1376), englischer Adliger
 Richard FitzAlan, 11. Earl of Arundel (1346–1397), englischer Adliger